Take My Breath Away, single de 2001 de Emma Bunton
 Take My Breath Away, single de Jessica Simpson
 Take My Breath Away, canção da banda Berlin e tema do filme Top Gun

Desambiguação